Burg Schwarza steht für folgende Burgen in Schwarza, Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Thüringen:

 Wasserburg Schwarza
 Schloss Schwarza, siehe Schloss Stolberg (Schwarza)